Alfa Romeo Giulia peut désigner deux modèles d'automobiles produits par Alfa Romeo :
 Alfa Romeo Giulia, un modèle sportif produit de 1962 à 1977 dans une grande variété de carrosseries ;
 Alfa Romeo Giulia, une berline familiale produite depuis 2015.

Giulia